

Muziek

Albums
 Living Proof, muziekalbum uit 1974 van Hank Williams
 Living Proof: The MGM Recordings 1963-1975, een verzamelalbum uit 1992 van Hank Williams
 Living Proof, livelabum uit 1979 van Sylvester
 Living Proof, studioalbum uit 2002 van Cher
 Living Proof: The Farewell Tour, concertreeks van Cher
 Living Proof, studioalbum uit 2010 van  Buddy Guy
 Living Proof, studioalbum uit 2012 van Robert Lamm
 Living Proof, een nooit verschenen muziekalbum van Sarah Whatmore

Liedjes
 Living Proof, een lied uit 1976 van Hank Williams jr.
 Living Proof, een lied uit 1980 van Wishbone Ash van het album Just Testing
 Living Proof, een lied uit 1989 van Ricky Van Shelton
 Living Proof, een lied uit 1992 van Bruce Springsteen van het album Lucky Town
 Living Proof, een lied uit 2000 van The Paperboys van het album Postcards
 Living Proof, een lied uit 2006 van Cat Power van het album The Greatest
 Living Proof, een lied uit 2009 van UFO
 Living Proof, een lied uit 2011 van Bad Meets Evil vanHell: The Sequel
 Living Proof, lied uit 2012 van Rochelle Perts
 [Living Proof, een lied van Robert Lamm van zijn gelijknamige album
 The Living Proof, een lied uit 2011 van Mary J. Blige van de soundtrack The Help

Films
 Living Proof: The Hank Williams, Jr. Story, een film uit 1983
 Living Proof, een film uit 2008

Fictie
 Living Proof, een roman uit 2012 door Kira Peikoff

Ook
 Living Proof Radio, KWTW, religieus radionetwerk uit Bishop (Californië)